Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sulphur:

  était un brûlot.
  était une bombarde, précédemment en service civile sous le nom de Severn.
  était une bombarde mis à l'eau en 1826. Dès 1835 il fut utilisé comme navire océanographique, puis dans les ports dès 1843.

Sulphur